Lodo peut signifier :
 LoDo, (Lower Downtown), partie basse du cœur de la ville de Denver au Colorado.
 , film du réalisateur espagnol .